Storstrøm peut désigner :
 l'amt de Storstrøm
 le détroit de Storstrøm
 le pont du Storstrøm